Haseleu bezeichnet:
 Haseleu, ehemals im Kreis Regenwalde, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Orle (Radowo Małe)

Haseleu ist der Familienname folgender Personen:
 Henning Haseleu (* 1980), deutscher Basketballspieler
 Werner Haseleu (1935–2012), deutscher Opernsänger